Die Kobiety Ekstraliga 2010/11 war die 32. Auflage des höchsten polnischen Frauenfußballwettbewerbs, der Ekstraliga Kobiet. Meister wurde zum dritten Mal der Titelverteidiger RTP Unia Racibórz. Aufsteiger aus der zweiten polnischen Liga waren nach der Aufstockung der Liga von 6 auf 10 Vereine Pogoń Szczecin Women, Górnik Łęczna, 1. FC Kattowitz, Czarni Sosnowiec und Stilon Gorzów Wielkopolski.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Tabelle und Resultate auf 90minut.pl (polnisch)

2010 11
Fußballsaison 2010/11